El nombre William Pitt puede hacer referencia a:
William Pitt (el Viejo) (Lord Chatham), primer ministro de Gran Bretaña entre 1766 y 1768.
William Pitt (el Joven), primer ministro de Gran Bretaña entre 1783 y 1801 y de 1804 a 1806. Hijo de William Pitt (el Viejo).
 William Pitt Amherst, gobernador británico de la India.